RFC Sérésien (23), Een Belgische voetbalclub, vroeger bekend als Seraing RUL
 Universiteit Leiden, tot 1998 bekend als Rijksuniversiteit Leiden